Solar Smash — аркадний симулятор для пристроїв на базі Android, який дозволяє гравцеві використовувати різноманітну зброю для знищення планети. До них належать Ядерна зброя, лазери й астероїди.

Планети 
Всього в грі 17 планет, серед них: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, Ганімед, тераформований Марс, Персефона, Перхта, світ машин, , Аїд. Також є можливість створити свою планету.
Існують ще секретні планети які можна отримати за місію

Зброя 
В оновленні Solar Smash було додано кілька видів зброї. Починаючи з 17 грудня 2021 року Гра має 27 унікальні види зброї,одне з них отримується за допомогою реклами в кількості (15шт), п'ять із яких можна налаштувати за кольором, силою, розміром, кількістю і швидкістю. Більшість з них працюють, знищуючи вокселі внутрішніх планет і додаючи накладання до вокселів поверхні (або видаляючи їх) залежно від їхнього радіусу руйнування, щоб імітувати вогненну руйнацію. Усі, хто перебуває на карті населення в радіусі ураження зброї, знімаються з обліку живих і ставляться на рахунок смерті.

Режими гри 
 Planet smash ()
 Solar smash ()

Створення своєї планети
В Solar smash можемо створити свою планету, для цього потрібно вибрати в планетах сонячної системи custom planet
Можна вибирати: наявність суші,людей,клімат, захист та інше

Посилання 
 https://solarsmash.fandom.com/

Відеоігри 2020
Аркади
Симулятори
Ігри для Android
Ігри для iOS